Nista peut désigner :

Îles 
 Nista, une île de l'archipel des Shetland, en Écosse ;
 Nista Skerries, une roche de l'archipel des Shetland.

Patronyme 
Nista est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

 Alessandro Nista (né en 1965), footballeur et entraîneur italien ;
 Lorenzo Nista (né en 1993), escrimeur italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien